Chagny puede referirse a: 

 Chagny, comuna francesa situada en Ardenas.
 Chagny, comuna francesa situada en Saona y Loira.